Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, s'est disputée à Bad Gastein du 20 au .

Samantha Stosur remporte le simple dames. En finale, elle bat Karin Knapp, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Danka Kovinić et Stephanie Vogt.

Faits marquants

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Autriche
Sport en Autriche en 2015
Tennis en juillet 2015